Cerro Tepache – montagna dello stato di Sonora, in Messico
 Cerro Tepache – montagna dello stato di Oaxaca, in Messico